John Hansen
 John Hansen (1924–1990) dán labdarúgó
 John Hansen (1938) olimpiai bajnok dán evezős
 John Hansen (1950) skót labdarúgó
Johnny Hansen
 Johnny Hansen (1943) dán labdarúgó
 Johnny Hansen (1962) dán labdarúgó
 Johnny Hansen (1964) dán labdarúgó
 Johnny Hansen (1966) dán labdarúgó